Ushuaia hace referencia a:

Geografía
Ushuaia, es una ciudad argentina, capital de Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur|Tierra del Fuego.
Ushuaia, es un departamento argentino, en Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Bahía de Ushuaia, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, jurisdicción de Ushuaia, Departamento Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina.

Edificaciones
Penal de Ushuaia, cárcel que funcionó en Ushuaia, Departamento Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina entre 1904 y 1947.
Base Naval Ushuaia, puerto más austral de la Armada de la República Argentina, en Ushuaia, Departamento Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Argentina.

Además
ARA Bahía Blanca (1888), aviso que sirvió en la Armada de la República Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del XX..
Ushuaia (1891), buque de vapor que sirvió como transporte en la Armada de la República Argentina.
Ushuaia Rugby Club, club de Ushuaia, Departamento Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina.